Огане́зов — армянская фамилия. Женский вариант фамилии — Оганезова.

 Оганезов, Альберт Эдуардович (1949—2002) — советский гандболист.
 Оганезов, Амиран Павлович — скрипичных дел мастер, эксперт и реставратор, главный герой документального фильма «Аве Мария» 2003 года.
 Оганезов, Аракел Карапетович (1907—1974) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Оганезов, Гаррий Минеевич (1937—2010) — советский и российский кларнетист, педагог, дирижёр, заслуженный артист Российской Федерации, профессор.
 Оганезов, Левон Саркисович (род. 1940) — российский музыкант, композитор, актёр и телеведущий, заслуженный артист Российской Федерации.
 Оганезов, Сурен Сергеевич (1909—1976) — советский баскетболист.

 Оганезова, Тамара Сумбатовна (1895—1976) — советская актриса театра, народная артистка РСФСР.

См. также 
 
 
 
 Тер-Оганесян